Ochlockonee – rzeka w USA przepływająca przez Georgię i Florydę
 USS Ochlockonee – amerykański tankowiec
 Ochlockonee – gmina na Florydzie w Leon